De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 1979 werd op 16 januari 1980 gehouden. Jean Janssens won de voetbalprijs voor de eerste keer.

De prijsuitreiking
Jean Janssens, de aanvoerder van KSK Beveren, had in 1979 de landstitel veroverd. Janssen was een van de uitblinkers bij Beveren en werd op voorhand beschouwd als een grote kanshebber voor het winnen van de Gouden Schoen. Andere favorieten waren Jan Ceulemans, ploegmaat Heinz Schönberger en de aanvallers van Sporting Lokeren, Preben Larsen en Włodzimierz Lubański.

Janssens haalde tijdens de eerste stemronde 223 punten. Schönberger stond op de tweede plaats met 91 punten. Ceulemans, die in de eerste ronde geen punten kreeg, werd in de tweede stemronde winnaar met 92 punten, hetgeen onvoldoende was om Janssens van de eerste plaats te verdringen.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 1979